Baptista kan som auktorsförkortning betyda:

 Alessandra R. P. Baptista
 Dalton Holland Baptista

Robotskapade auktorsförkortningar